

События 
 19 мая — полное солнечное затмение
 18 июня — частное солнечное затмение
 12 ноября — кольцеобразное солнечное затмение

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Во 2 луне похоронен вэйский Дин-гун.
 В 3 луне, в день и-сы умер луский сановник Чжун Ин-ци (Гунсунь Ин-ци).
 В 3 луне, в день гуй-чоу состоялся съезд в цзиньской местности Ци и был заключён договор. Присутствовали князья Цзинь, Вэй, Лу, Чжэн, Цао, сунский наследник Чэн, циский сановник Го Цзо и чжуский посол.
 На съезде цзиньцы схватили цаоского гуна и отправили его в столицу Чжоу, но затем вернули (в 575 году).
 Летом чуский сановник Цзы Фань стал советовать отправить войска на север, Цзы-нан же (сын Чжуан-вана) возражал. В 6 луне чуский царь напал на Чжэн, цзиньцы из-за внутренних неурядиц не оказали помощи. Чуский царь дошёл до Бао-суй в Чжэн, затем вторгся в Вэй и дошёл до Шоу-чжи, в это время чжэнский Цзы-хань вторгся в Чу и взял город Синь-ши.
 В 6 луне умер князь Сун Гун-гун (Гу). Военачальник Тан Шань (из клана Хуань) напал на наследника Фэя и убил его, хотел убить также Хуа Юаня. В 8 луне, в день гэн-чэнь сунский Гун-гун был похоронен. В 8 луне Хуа Юань бежал в Цзинь, но от Хуанхэ вернулся назад, когда его убедил Юй Ши по просьбе сунских сановников. Хуа Юань, вернувшись, при поддержке го-жэнь казнил Тан Шаня и поставил у власти младшего сына Гун-гуна Чэна (Пин-гун, эра правления 575—532).
 сунский сановник Юй Ши и другие сановники бежали в Чу, Хуа Юань назначил других на их место.
 Лусцы впервые установил связи с княжеством У и встретились с его послами в Чжунли (согласно гл.33 «Ши цзи», во встрече участвовал уский ван). Согласно «Чуньцю», встреча в Чжунли состоялась в 11 луне, присутствовали цзиньский посол Ши Се, циский посол Гао У-цзю, луский посол Шусунь Цяо-жу, сунский посол Хуа Юань, вэйский посол Сунь Линь-фу, чжэнский посол гун-цзы Цю, чжуский посол и уский посол.
 В 11 луне правитель Сюй (подчинённого Чу), боясь Чжэн, просил помочь в переносе резиденции в Е, и переселение произошло.
 В Цзинь трое из рода Ци (Ци И, Ци Чоу и Ци Чжи) оклеветали Бо-цзуна. Его убили, так как Бо-цзун любил увещевать правителя, они же убили Луань Фу-цзи (эпизод 146 «Го юй»).
 Би Ян по поручению Бо-цзуна отправил Чжоу-ли в Цзин (то есть в Чу).

См. также

Примечания